Млади вукодлак је амерички филм из 1985. године.

Млади вукодлак се такође може односити на:

 Млади вукодлак (ТВ серија из 1986), анимирану серију
 Млади вукодлак (ТВ серија из 2011), играну серију